182 Grochowski Pułk Piechoty (ros. 182-й пехотный Гроховский полк) – rezerwowy pułk piechoty Imperium Rosyjskiego, sformowany 27 marca 1811 za panowania Aleksandra I Romanowa.

Święto pułkowe: 1 października. Dyslokacja w 1914: Rybińsk (Рыбинск).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 25 Korpus Armijny (25 АК, 25 армейский корпус), Moskwa
 46 Dywizja Piechoty (46 пехотная дивизия), Jarosław
 182 Grochowski Pułk Piechoty (182-й пехотный Гроховский полк), Rybińsk (Рыбинск)

Bibliografia 
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?form_type_id=7&id=498 (ru)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf157208.htm (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego